Il singolare  del Monterrey Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Marion Bartoli era la detentrice, ma quest'anno non ha partecipato.

Anastasija Pavljučenkova ha battuto in finale 1–6, 6–1, 6–0 Daniela Hantuchová.

Teste di serie

  Jelena Janković (primo turno)
  Daniela Hantuchová (finale)
  'Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
  Dominika Cibulková (semifinali)

 Ágnes Szávay (quarti)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Monterrey Open 2010